Antonești ist der Name mehrerer Orte:

 in Rumänien:
 Antonești (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman

 in der Republik Moldau:
 Antonești (Cantemir), Gemeinde im Rajon Cantemir
 Antonești (Ștefan Vodă), Gemeinde im Rajon Ștefan Vodă